Cattedrale di San Luca – Orlando
 Cattedrale di San Luca – Portland